Суперкавитационная торпеда (происхождение от немецкого слова ) — это высокоскоростная торпеда немецкого производства. Ранее она носила название «Барракуда». Суперкавитационная торпеда Барракуда была разработана фирмой Diehl BGT Defence и предназначена для поражения или уничтожения подводных целей. Впервые представлена в 2005 году.

В основе действия торпеды положен тот же принцип, что и в советской торпеде «Шквал» (принята на вооружение ВМФ в 1977 г.), а именно создание кавитационного пузыря и движение в нём. Конструкторская документация, похищенная шпионом Эдмондом Поупом, попала в руки разработчиков в США и Западной Европе в 1990-е годы, после распада СССР.

Суперкавитационная торпеда (ракета) Барракуда способна развивать скорость более 400 км/час. Скорость движения напрямую зависит от плотности воды, в которой перемещается торпеда.
Конструкция суперкавитацинной торпеды «Барракуда» включает в себя следующие части:
 твердотопливный ракетный двигатель;
 инерционное измерительное устройство;
 автопилот;
 конический наконечник.

Инерционное измерительное устройство и автопилот выполняют функции стабилизации торпеды.

В настоящее время около десятка опытных образцов подводной ракеты были изготовлены и успешно испытаны. Суперкавитационную торпеду Барракуда можно использовать как с подводных лодок, так и с надводных кораблей.

ТТХ 
Подводная ракета «Барракуда» является оружием малой дальности .

Максимальная скорость, продемонстрированная во время испытаний, составила 100 м/с  (может меняться в зависимости от плотности воды).

Антенная решетка сонара конструктивно интегрирована  в тело кавитационно-образующего конуса в головной части ракеты. 

Острие кавитационно-образующего конуса по командам автопилота может отклоняться от продольной оси корпуса ракеты с целью быстрого изменения направления ее движения.

Недостатки 
Из-за огромной скорости (200 узлов) торпеда производит сильный шум и вибрации, что демаскирует подлодку.
Малая дальность пуска демаскирует подлодку, что негативно сказывается на живучести.
Максимальная глубина хода не позволяет поражать подлодки на больших глубинах.
Удельный импульс прямоточного гидрореактивного двигателя в 2,5-3 раза выше, чем у известных ракетных двигателей, что может вызвать поломку сонара подлодки. Согласно немецким источникам, является управляемой (в отличие от "Шквала").

См. также 
 Шквал (скоростная подводная ракета)
 HSUW (торпеда)
 Кавитация

Примечания

Ссылки 
 Описание на сайте фирмы Diehl BGT Defence

Военная продукция Diehl
Торпеды Германии